HSP se može odnositi na:

 Hrvatska stranka prava (višeznačna odrednica)
 Protein toplotnog šoka